Komora przyusznicy (komora ślinianki przyusznej) – przestrzeń zawierająca nerw twarzowy (n. facialis) i jego końcowe odgałęzienia tworzące splot przyusznicy (plexus parotideus), nerw uszno-skroniowy (n. auriculotemporalis), końcowy odcinek tętnicy szyjnej zewnętrznej (a. carotis externa) i jej podział na tętnicę skroniową powierzchowną (a. temporalis superficialis), tętnicę szczękową (a. maxilliaris) i żyłę zażuchwową (v. retromandibularis).

Przypisy 

Anatomia głowy i szyi